Kiliani steht für:

 Kiliani, Namenstag des heiligen Kilian
 kurz für Kiliani-Volksfest
 frühere Gemeinde bei Erfurt, heute im Stadtteil Gispersleben

Kiliani ist der Familienname folgender Personen:
 Emanuel von Kiliani (1821–1893), deutscher General der Kavallerie
 Emmanuel von Kiliani (1898–1974), deutscher Generalmajor
 Heinrich Kiliani (1855–1945), deutscher Chemiker
 Johann Joseph von Kiliani (1798–1864), deutscher Rechtswissenschaftler und bayerischer Generalstaatsanwalt
 Martin Kiliani (1858–1895), deutscher Chemiker und Metallurg
 Richard Kiliani (1861–1927), deutscher Diplomat und Buchautor

Siehe auch:
 Kiliany